Antônio Naelson Matias, legismertebb becenevén Sinha vagy Zinha (Itajá, 1976. május 23. –) egy brazil származású mexikói válogatott labdarúgó-középpályás, aki 2017-es visszavonulása előtt utoljára a Deportivo Toluca csapatában szerepelt, ott, ahol pályafutása legnagyobb részét is eltöltötte. A mexikói bajnokságban, amelyet ötször meg is nyert, több mint 600 alkalommal lépett pályára.

Pályafutása

Klubcsapatokban

Pályafutását a Saltillo Soccerben kezdte. A mexikói első osztályban 1999. január 16-án lépett először pályára a Monterrey színeiben, amikor 3–2-es vereséget szenvedtek az Atlas otthonában. Még ebben az évben a Tolucához igazolt, ahol pályafutása nagy részét töltötte: ezalatt öt bajnoki címet szerzett. 2014-től a Querétaro játékosa is volt egy ideig, majd 2016-ban visszakerült a Tolucához, ahonnan 2017 májusában vissza is vonult. Utolsó mérkőzése egy Guadalajara elleni bajnoki elődöntő volt.

A válogatottban
A mexikói válogatottban 28 évesen, 2004 szeptemberében mutatkozott be egy Trinidad és Tobago elleni világbajnoki selejtezőn. Ezután számos további selejtezőn és barátságos mérkőzésen szerepelt, 2005-ben pedig részt vett mind a konföderációs kupán, mind a CONCACAF-aranykupán. A 2006-os világbajnokságon is pályára lépett mind a négy mérkőzésen, az Irán elleni csoportmeccsen gólt is szerzett. Ezután azonban más világversenyen nem szerepelt.

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források
Sinha a mediotiempo.com oldalon 
Adatlapja a mexikói bajnokság oldalán 

Mexikói labdarúgók
Brazil labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
1976-ban született személyek
A Monterrey labdarúgói
A Toluca labdarúgói
A Querétaro labdarúgói
Élő személyek